La casta Susana puede referirse a:

 La casta Susana, una opereta con música de Jean Gilbert y libreto en alemán de Georg Okonkowski, basada en la obra Le fils à papa estrenada en 1910, cuyo nombre en alemán es Die keusche Susanne.
 La casta Susana, película muda de 1926 dirigida por Richard Eichberg.
 La casta Susana, versión para televisión en 1972 dirigida por Thomas Engel.
 La casta Susana, película franco-española dirigida en 1963 por Luis César Amadori.
 La casta Susana, película argentina dirigida en 1944 por Benito Perojo.